El Torneig de Birmingham 2014, oficialment conegut com a AEGON Classic 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre gespa que per primera ocasió pertany als Premier Tournaments de la WTA, ja que l'any 2014 fou elevat de categoria. La 33a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 15 de juny de 2014 al Edgbaston Priory Club de Birmingham, Anglaterra.

La tennista sèrbia Ana Ivanović va guanyar el tercer títol de l'any i el primer sobre gespa de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014